Diospyros brachysepala är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Alexander Karl Heinrich Braun. Diospyros brachysepala ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
brachysepala